La Coppa dei Campioni 1989-1990, trentacinquesima edizione del torneo, vede la partecipazione di 32 squadre. Il torneo fu vinto per la quarta volta dal Milan, che sconfisse in finale il Benfica per 1-0. Fu l’ultima volta che dei campioni in carica riuscirono a difendere il titolo fino al 2017.

Risultati

Tabellone

Sedicesimi di finale 
Arsenal

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Coppa Intercontinentale 1990
 Supercoppa UEFA 1990
 Coppa delle Coppe 1989-1990
 Coppa UEFA 1989-1990

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1989
Calcio nel 1990
Edizioni della Coppa dei Campioni